Das chinesische Wort Guanzi bezeichnet:

 das chinesische Musikinstrument Guan (管);
 den chinesischen Philosophen Guan Zhong (管仲), gestorben 645 v. Chr.;
 das politisch-philosophische Werk Guanzi () aus der Jixia-Akademie der Zeit der Streitenden Reiche;
 das Dorf Guanzi (Xiexing) (冠子村) der Großgemeinde Xiexing im Stadtbezirk Guang'an der Stadt Guang'an in der chinesischen Provinz Sichuan.